Es coneix per escena musical vilanovina, el fenomen cultural i artístic que té lloc a Vilanova i la Geltrú (Garraf) a partir dels anys 90 i principis dels 2000, quan es comencen a crear nombrosos grups de música, i que tindrà una influència directa en la vida social i lúdica dels joves vilanovins i en la programació cultural i d'oci que la ciutat oferirà en els anys posteriors.

L'escena musical de la ciutat es nodreix de diversos moviments, que si bé sòn independents entre ells d'alguna manera es complementen i retroalimenten. Gràcies a aquest moviment musical la ciutat serà bressol de diversos grups d'èxit nacional i seu de festivals consolidats.

Àlbums publicats 
 1a MOSTRA MUSICAL DEL GARRAF (2000) - Más allá / int., Piel de Ángel. El hombre al que amabas odiar / int., Ciudadano X. Daydream / int., Biscuit. Run / int., Ozium. Gozar / int., Arkada. Elefante / int., Bambú. Ball de sant Julià / int., Musics del Pont. Rompe la noche / int., Plátanos. Subcomandante Marcos / int., Bugies. Ballons / int., Suburú. Volver a verte / int., Efecto Halo. Vieja revolución / int., Petiso's Band. No tengo palabras / int., Riamba Gang. Nobody to you / int., Arthur. Si vivo días como hoy / int., Sangre de Toro. Nancy woods and dawn chorus / int., Winning Eleven. Rabbits and Jerbos / int., Stallikó.
 MOSTRA MUSICAL DEL GARRAF 2008 (no oficial). Endimari, 2008 - 1. T'Estim. Antiherois - 2. Militant. Antiherois - 3. Compostura. E.A.P. - 4. Un Día Lluvioso. E.A.P. - 5. Un Cubito de Hielo. Yambú - 6. La Dama Impaciente. Yambú - 7. Ahí Donde Tú Estás. The Donners - 8. Canción Lejana. Suîte Momo - 9. Rayos de Solyedad. Suîte Momo - 10. Vamos a la Playa. 1 Up - 11. Assalatant. Temporada Alta - 12. Acció. Temporada Alta - 13. Danger Rock n' Roll. Half Time - 14. Thank You. Half Time - 15. Mariposas Blancas. Los Pesetas - 16. Azuzena. Apaga y Vámonos. - 17. Curas y Cardenales. Patada al Rey - 18. Pelaos. 20 Duros - 19. Tu Tormenta. Silicona pa tus Tetas - 20. Víctimas. Puta Pua - 21. Modas. Puta Pua

Referències 

Cultura de Vilanova i la Geltrú